Otsu bezeichnet:
 das Otsu-Verfahren zur Schwellwertberechnung, siehe Schwellenwertverfahren #Verfahren von Otsu

Ōtsu bezeichnet:
 eine Stadt in der Präfektur Shiga: Ōtsu
 den nach Ōtsu (Shiga) benannten Ōtsu-Zwischenfall
 ein Lehen mit Sitz in dieser: Ōtsu (Han)
 ein ehemaliges Dorf in der Präfektur Tokushima: Ōtsu (Tokushima) (heute: Naruto (Tokushima))
 ein ehemaliger Landkreis in der Präfektur Yamaguchi: Ōtsu-gun (Yamaguchi)
 den Dichter Prinz Ōtsu (663–686)

Ōtsu ist der Familienname folgender Personen:
 Nobuyuki Ōtsu, japanischer Mathematiker
 Yōsei Ōtsu (* 1995), japanischer Fußballspieler
 Yūki Ōtsu (* 1990), japanischer Fußballspieler